Mar de Ajó — cidade na Argentina
Ajo (Arizona) — região censo-designada no estado de Arizona, Estados Unidos

Desambiguações de topônimos